Хесус Марсело Андрес Куэльяр (), род. 28 декабря 1986, Хосе С. Пас, провинция Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский боксёр-профессионал, выступающий в полулёгкой весовой категории (, до 57,153 кг). Чемпион мира по версии WBA (2015—2016) в полулёгком весе.

Профессиональная карьера 
6 июня 2015 года в Карсоне (штат Калифорния, США) Куэльяр нокаутом в 8 раунде победил армянского боксёра Вахтанга Дарчиняна и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA.

10 декабря 2016 года Хесус в поединке с Маресом Абнером за титул WBA в полулёгком весе, потерпел поражение раздельным решением и утратил титул.

Таблица боёв

См. также 
 Список чемпионов мира по боксу в полулёгком весе

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры Аргентины
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры полулёгкой весовой категории
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации